Запрудная — топоним в России:

 Запрудная — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Запрудная — в 1964 - 1992 г. название деревни Колупаевка в Юргамышском районе Курганской области.

 Запрудная — река на территории России, протекает по Гвардейскому и Правдинскому районам Калининградской области